Palacio de La Alhambra puede hacer referencia a:

 Palacio de la Alhambra, complejo palaciego andalusí en Granada, (España).
 Palacio de La Alhambra (Quito), palacio localizado en Quito, Ecuador.
 Palacio La Alhambra, palacio localizado en Santiago de Chile, Chile.